

Médecine
 La ptôse, un terme générique désignant la position anormalement basse d'un organe, dont la ptôse palpébrale (ou blépharoptôse) est un cas particulier.

Musique
 Ptôse, un groupe français de musique.